Opel Astra G — компактный автомобиль фирмы Adam Opel GmbH сменивший Astra F в 1998 году. Выпускался в Австралии под именем Holden Astra TS, в Великобритании — Vauxhall Astra Mk4, в Польше — Opel Astra Classic II. В Южной Америке General Motors продавала переработанную версию автомобиля под именем Chevrolet Astra.

В Российской Федерации фирма GM-АВТОВАЗ начала производство Opel Astra G в версии седан в 2004 году под названием Chevrolet Viva. В марте 2008 года производство было прекращено из-за низкого спроса.

На Украине автомобиль собирали на заводе АвтоЗАЗ с 2004 по конец 2008 года под названием Opel Astra Classic. Производство было остановлено из-за нехватки мощностей на конвейере под другие модели.

Безопасность 
Автомобиль снабжён трёхточечными ремнями безопасности, четырьмя подушками безопасности (две фронтальные и две боковые, спрятанные в спинках передних сидений).

Технические характеристики 
Автоматическая 4-ступенчатая (японская, фирмы Айсин) или механическая 5-ступенчатая коробка переключения передач (МКПП) с гидравлическим приводом сцепления. Версии с полным приводом отсутствуют.

Подвеска — классический Макферсон спереди, полунезависимая балка — сзади. Тормоза — гидравлические, двухконтурные, с вакуумным усилителем и ABS. На версии с рабочим объёмом двигателей от 1.8 и выше устанавливалась антипробуксовочная система (ASR), система динамической стабилизации (TC), система помощи при экстренном торможении (ABD) и дисковые тормоза на всех колёсах, с увеличенным диаметром дисков.

Двигатели 
Бензиновые:

Дизельные:

См. также 
 Opel Astra

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Opel

Astra G